Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2016 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 30 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Après s'être imposée en simple, Serena Williams et sa sœur Venus remportent le double dames face à Tímea Babos et Yaroslava Shvedova (6-3, 6-4). Il s'agit de leur  Grand Chelem ensemble, le  à Wimbledon.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 3,1 % par rapport à l'édition 2015.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

2016
Wimbledon Double dames
Tournoi de Wimbledon 2016